bitter – odmiana piwa typu ale
 Bitter – niemieckie przedsiębiorstwo motoryzacyjne
 bitter – grupa gorzkich wódek i likierów

Biografie:
 Albert Bitter – niemiecki duchowny 
 Francis Bitter – amerykański fizyk
 Johannes Bitter – niemiecki piłkarz ręczny